|-
| 87401 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87402 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87403 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87404 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87405 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87406 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87407 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87408 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87409 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87410 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87411 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87412 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87413 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87414 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87415 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87416 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87417 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87418 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87419 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87420 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87421 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87422 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87423 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87424 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87425 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87426 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87427 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87428 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87429 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87430 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87431 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87432 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87433 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87434 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87435 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87436 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87437 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87438 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87439 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87440 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87441 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87442 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87443 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87444 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87445 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87446 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87447 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87448 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87449 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87450 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87451 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87452 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87453 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87454 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87455 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87456 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87457 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87458 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87459 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87460 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87461 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87462 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87463 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87464 - || || 31 d'agost, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 87465 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87466 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87467 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87468 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87469 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87470 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87471 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87472 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87473 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87474 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87475 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87476 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87477 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87478 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87479 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87480 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87481 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87482 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87483 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87484 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87485 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87486 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87487 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87488 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87489 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87490 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87491 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87492 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87493 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87494 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87495 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87496 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87497 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87498 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87499 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87500 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7